Hurter ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Stamm Hurter (* 1962), Schweizer Politikerin (SVP)
 Ferdinand Hurter (1844–1898), Schweizer Chemiker
 Friedrich Emanuel von Hurter (1787–1865), schweizerisch-österreichischer Historiker
 Hugo Hurter (1832–1914), Schweizer katholischer Theologe
 Johann Christoph Hurter (ca. 1576–1640), deutscher Kartograph und Baumeister
 Johann Heinrich  Hurter (1734–1799), Schweizer Miniaturmaler, Gründer einer Firma für wissenschaftliche Instrumente in London
 Johannes Müller-Hurter (1837–1901), Schweizer Kartenfabrikant
 Leonhard Hurter (1678–1733), Schweizer Mediziner
 Marius Hurter (* 1970), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 P. J. H. Hurter (* 1962/63), südafrikanischer Botaniker 
 Theo Hurter (* 1953), Schweizer Maler, Zeichner und Objektkünstler 
 Thomas Hurter (* 1963), Schweizer Politiker (SVP)
 Werner Hurter (* 1932), Schweizer Maler und Plastiker 

Siehe auch:
 Hurter & Driffield